Patrignone steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Arezzo, Provinz Arezzo, Region Toskana, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Montalto delle Marche, Provinz Ascoli Piceno, Region Marken, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde San Giuliano Terme, Provinz Pisa, Region Toskana, Italien